Пётр Васильевич Гусенков (1905—1975) — советский государственный деятель. Депутат Верховного Совета СССР 8—9-го созывов.

Биография 
Родился а в селе Тейково Шуйского уезда Владимирской губернии (ныне город в Ивановской области).

В 1925 году окончил Ивановский индустриальный техникум, в 1940 году четыре курса Харьковского химико-технологического института.

 1925—1936 — сменный химик, заведующий лабораторией, заместитель начальника цеха, начальник цеха, старший инженер технического отдела завода, г. Рубежное.
 1936—1942 — заместитель главного инженера, главный инженер Рубежанского химического комбината.
 1942—1948 — директор Кемеровского анилинокрасочного завода, г. Кемерово.
 1948—1953 — начальник Главного управления Министерства химической промышленности СССР.
 1953—1967 — первый заместитель министра здравоохранения СССР.
 С апреля 1967 года министр медицинской промышленности СССР.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Память 
В советское время в его честь был назван Медико-Инструментальный завод имени П. В. Гусенкова, что находится в п. МИЗ возле Можайска.

В честь Петра Васильевича Гусенкова на здании хирургического корпуса Тейковской центральной районной больницы установлена мемориальная доска. Её торжественное открытие состоялось 5 сентября 2018 года.

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — , 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Министры СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище